12-й дивизион МАС () — тактическое соединение (дивизион) Королевских военно-морских сил Италии, принимавшее участие в боевых действиях на Ладожском озере во время блокады Ленинграда в составе сил стран «оси» и их союзников в годы Великой Отечественной войны.

Предыстория 
22 июня 1941 года нацистская Германия совместно со своими союзниками по «оси» (в том числе и с фашистской Италией) напали на СССР. Летом 1941 года немецкие войска, разделённые на три крупные группировки — Группа армий «Север», Группа армий «Центр» и Группа армий «Юг», — направили свои силы соответственно к Ленинграду, к Москве, и к Украине (позднее — к Югу России и Кавказу). Ещё одна группировка немецко-финских войск — Армия «Норвегия» (затем с января 1942 года — Армия «Лапландия», а с июня 1942 года —  горная армия) — наносила удары из района Петсамо в направлении Мурманска, а также в Беломорской Карелии.

В августе 1941 года немецкая Группа армий «Север», заняв Прибалтику, направилась в Ленинградскую область. Финские союзники немцев продвигались на юг в сторону Выборгского залива и оккупировали Выборг. Таким образом к сентябрю немецкие и финские войска отрезали Ленинград от «большой земли», создав искусственную блокаду города. Единственный путь к Ленинграду был через Ладожское озеро. Здесь советская сторона использовала усиленную озёрную флотилию, названную Ладожской военной флотилией. Её целью было не допустить полную блокаду Ленинграда и защитить так называемую «Дорогу жизни», единственный значительный стратегический путь, связывавший город с остальной страной.

Немецкие и финские войска мало что могли противопоставить действиям Ладожской флотилии. У финнов на Ладоге имелся лишь один катер Sisu, который в одиночку не был способен противостоять советской флотилии, состоявшей из более чем трёх десятков боевых кораблей: канонерских лодок, бронекатеров, сторожевых кораблей и катеров, а также тральщиков. Для нарушения снабжения Ленинграда по Ладоге немецкое командование приняло решение о создании собственных сил на озере и прибегло к помощи союзных им итальянских военно-морских сил, имевших значительный опыт по использованию торпедных катеров, которые можно было бы задействовать для ведения боёв с Ладожской флотилией. Весной 1942 года в Италии был сформирован 12-й дивизион МАС, предназначенный именно для этой цели.

Формирование дивизиона 

Формирование 12-го дивизиона проходило в апреле 1942 года в Специи, при участии 10-й флотилии МАС, известной своими морскими диверсионными операциями на Средиземноморье. Новое формирование получило четыре торпедных катера типа MAS c номерами , вместе с экипажами, а также вспомогательным персоналом, всего 99 человек (17 офицеров, 19 унтер-офицеров, 63 моряка, техника и прочих специалистов). Командование дивизионом принял на себя капитан-лейтенант Джузеппе Бьянкини.

После нескольких тренировок в Лигурийском море, 25 мая 1942 года 12-й дивизион направился на своё место дислокации. Путь из Италии на Ладогу был неблизким. Для этого пришлось задействовать транспортную компанию из Милана, которая с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта (у итальянцев имелись специальные автопоезда, состоящие из седельных тягачей и полуприцепов для транспортировки торпедных катеров), через перевал Бреннер, далее до Инсбрука, доставила катера через Германию в порт Штеттин 5 июня, а далее, погруженные на немецкий теплоход «Тильбек» (), они через Балтийское море были переправлены в Лахденпохью (на тот момент город был захвачен финнами) и уже там спущены на воду Ладожского озера. Базой для итальянских торпедных катеров стала Сортанлахти. Переброска из Италии до места назначения длилась 26 дней и составила расстояние равное 3105 километров.

Действия дивизиона 

Свою первую операцию 12-й дивизион МАС провёл 25 июля 1942 года. Уже на следующий день торпедный катер MAS 526 сообщил о повреждении после того, как он сел на мель из-за сильного тумана у острова Мюкериккю и должен был вернуться на базу Сортавала для ремонта. Всего итальянские катера MAS провели 37 боевых операций на Ладоге, участвуя в охоте на советские подразделения, а также ведя наблюдения за советскими линиями, сопровождая финские и немецкие подразделения, и неся при этом потери. По итальянским данным, в ночь с 14 на 15 августа катера MAS 527 и 528 в ходе патрулирования столкнулись с тремя советскими судами, в результате чего катера, выпустив торпеды, потопили советскую канонерскую лодку типа «Бира». 27 августа катер MAS 527 столкнулся с советским конвоем, состоящим из двух буксиров, тянущих баржи в сопровождении третьего буксира. Вызвав на подмогу MAS 528, оба катера произвели торпедные атаки, и согласно докладам их экипажей — уничтожили значительную часть конвоя.

1 сентября MAS 529 столкнулся с двумя советскими кораблями, охраняя остров Верккосаари. 29 сентября MAS 528 и 529 под командованием Бьянкини встретили другой конвой, такой же, как 27 августа, но уже сопровождаемый советским военным кораблём: катера пустили торпеды, но не смогли поразить цели. Довольно малая осадка большинства советских судов убедила итальянцев в низкой эффективности их торпед. В течение октября итальянцы участвовали в основном в оказании поддержки сухопутным войскам.

С приближением зимнего сезона, во время которого Ладога полностью замёрзла, 29 октября 12-й дивизион был выведен с озера, частично по водным каналам и частично по железной дороге, вплоть до Таллина в оккупированную немцами Эстонию, куда пришёл 19 ноября и где была расквартирован до следующего года. В связи с неблагоприятным ходом военных операций в Средиземном море было принято решение не продлевать дальнейшее присутствие итальянцев, и между 5 и 25 июня 1943 года дивизион был расформирован, торпедные катера отправлены вначале в Таллин, а затем переданы финским ВМС, в составе которых оставались вплоть до 1961 года.

По другим данным торпедные катера были переведены в район Стрельны, где немцы устроили базу и пытались их использовать при атаках на советские объекты Финского залива и Невской губы и были уничтожены на стоянке осенью 1943 года подводным спецназом секретного подразделения из состава Роты особого назначения Балтийского флота. Косвенным подтверждением этому стало обнаружение в конце октября 2002 года остатков итальянского торпедного катера типа MAS при реконструкции набережной в Стрельне.

См. также 
 Ладожская военная флотилия
 Блокада Ленинграда
 Дорога жизни
 10-я флотилия МАС
 4-я флотилия МАС

Примечания

Литература и источники 
 Ruge, F. The Soviets As Naval Opponents 1941—1945 (1978) .
 MAS operations on Lake Ladoga.  (на итальянском языке).

Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Военно-морские силы Италии
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Блокада Ленинграда